Макул има више значења:
 Макул (Мериленд)
 Макул (Мисисипи)
 Макул (Чиле)